Distretto di Nakagawa – distretto della sottoprefettura di Kamikawa 
 Distretto di Nakagawa – distretto della sottoprefettura di Tokachi